Le Selfocracy Tour est la première tournée du chanteur belge Loïc Nottet.

La setlist reprend l'entièreté des morceaux de l'album Selfocracy. Le show mêle de nombreuses parties dansées et chantées.

Dates 

Une date était prévue le , à Zurich (Suisse), avant d'être annulée.

Tournée